«Live from Paris» (в іспаномовних країнах «En vivo desde París») — четвертий концертний альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий 2 грудня 2011 року лейблами Epic Records і Sony Music Latin.

Списки композицій

Чарти та продажі

Чарти

Продажі та сертифікації

Річні чарти

Історія виходу

Примітки 

Альбоми Шакіри